Митрополит Иезекии́ль ( в миру фамилия — Кефала́с ; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Дервский, викарий Австралийской архиепископии с 1977 года по 2021 год. С 30 августа 2021 года — титулярный митрополит Дервский.

Биография 
Родился 25 декабря 1938 года в городе Акритас, нома Килкис, в Греции. В 1962 году получил степень доктора богословия в Халкинской богословской школе.

1 июля 1962 года в Свято-Троицком храме Халкинской богословской школы был хиротонисан во диакона, а 24 сентября 1962 года в Сиднее — в сан пресвитера.

С 1962 по 1963 год — настоятель греческого прихода в Даббо (Австралия).

С 1963 по 1977 год — настоятель греческого прихода в , близ Сиднея.

20 марта 1977 года в  был хиротонисан во епископа Дербийского, викария Австралийской архиепископии.

С 1977 года проживал и служил в Перте, с 1980 года — в Аделаиде, с 1984 года — в Мельбурне.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Ссылки 
 Assistant Bishops

Выпускники Халкинской богословской школы
Митрополиты Константинопольской православной церкви